Ab-Yberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Franz Maria Ab-Yberg (1714–1790), Schweizer Politiker, Archivar, Chronist und Komponist
 Theodor Ab-Yberg (1795–1869), Schweizer Politiker